Dorio ist der Name 
 eines italienischen Orts in der Region Lombardei, siehe Dorio (Lombardei)
 einer griechischen Stadt in Messenien (Peloponnes), siehe Dorio (Griechenland)

Dorio oder D’Orio ist der Familienname folgender Personen:
 Gabriella Dorio (* 1957), italienische Leichtathletin und Olympiasiegerin
 Gina V. D’Orio (* 1976 als Gina Vaporjieff-D’Orio), deutsche Musikerin und Produzentin
 Lubo D’Orio (eigentlich Lubomir Wapordjeff; 1904–1983), bulgarischer Jazz- und Unterhaltungsmusiker